Ентоні Мамо, Антоні Джозеф Мамо (англ. Sir Anthony Joseph Mamo; нар. 9 січня 1909, Біркіркара — 1 травня 2008, Моста) — мальтійський державний і політичний діяч.
 Мамо — пісня у стилі етно-поп.